Buckfast steht für:

 Buckfast Abbey, Abtei der Benediktiner in Buckfastleigh
 Buckfast-Biene, eine in der Buckfast Abbey gezüchtete Bienenkreuzung
 Buckfast Tonic Wine, ein Likörwein aus der Benediktinerabtei von Buckfast